Squad (marketingbedrijf), een Mexicaans marketingbedrijf en ontwikkelaar van de ruimtevaartsimulatiegame Kerbal Space Program
 Squad (mascotte), een mascotte van de Walibiparken
 The Squad, een informele progressieve groepering in het Amerikaans Congres
 Squad (auto), een concept auto

Zie ook 
 Geweergroep
 Squadron